Granby Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Granby Township (Minnesota)
 Granby Township (Missouri)